Il nome Giacomo I viene usato per riferirsi a diversi personaggi storici:

 Re:
Giacomo VI di Scozia e I d'Inghilterra
Giacomo I di Scozia
Giacomo I d'Aragona
Giacomo I di Sicilia
Giacomo I di Cipro
Giacomo Pio di Borbone-Spagna, Giacomo I, per i "carlisti"